Příjmení Andrle nese více osobností:

 Antonín Andrle (1871–1916) – český malíř
 Augustin Karel Andrle Sylor (1946–2021) – český politik a pedagog
 Ivana Andrlová (* 1960) – česká herečka

Podobné příjmení 
 Andrlík

Externí odkazy